Herman IV (1014–1038), książę Szwabii od 1030
 Herman IV (ok. 1135–1190), margrabia Badenii od 1160
 Herman IV z Hesji (1449/50–1508), arcybiskup Kolonii od 1473